

Тавда — річка у Свердловській і Тюменській областях, притока Тоболу
 Тавда — місто, Тавдинський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Нижня Тавда